Konrad Huber (romanista), romanista suís
 Konrad Huber (tirador), campió de tir finès